Ivan Franjic bzw. Ivan Franjić ist der Name folgender Personen:

* Ivan Franjic (Fußballspieler, 1987) (* 1987), australischer Fußballspieler
 Ivan Franjić (Fußballspieler, 1997) (* 1997), deutscher Fußballspieler